Baran kan som auktorsförkortning betyda:

 Ibrahim Baran
 Tomasz Baran

Robotskapade auktorsförkortningar